Il singolare del torneo di tennis Internationaux de Strasbourg 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrice Claudine Schaul che ha battuto in finale Lindsay Davenport 2-6, 6-0, 6-3.

Teste di serie

 Lindsay Davenport (finale)
 Ai Sugiyama (quarti di finale)
 Silvia Farina Elia (semifinali)
 Émilie Loit (semifinali)

 Tina Pisnik (secondo turno)
 Dinara Safina (primo turno)
 María Antonia Sánchez Lorenzo (primo turno)
 Meghann Shaughnessy (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internationaux de Strasbourg 2004